Grischa steht für:
 Grischa, russische Koseform von Grigori, siehe Gregor
 La Grischa, gelegentliche Bezeichnung für den Schweizer Kanton Graubünden
 Radio Grischa, bis 16. Februar 2015 der Name eines Lokalradios in der südlichen Ostschweiz, heute Radio Südostschweiz
 Grischa (Tschechow), Kurzgeschichte des russischen Schriftstellers Anton Tschechow
 Grischa-Klasse, U-Jagd-Korvetten (ein kleines U-Bootabwehrschiff)
 Cuort Ligia Grischa, ehemaliger Sitz der Bundesversammlung des Grauen Bundes in Trun, Kanton Graubünden

Siehe auch:
 Der Streit um den Sergeanten Grischa